Села:
 Свистунівка — Луганська область, Сватівський район
 Свистунівка — Полтавська область, Машівський район